Польское геронтологическое общество () — польское научное общество, основанное в 1973 году.

Согласно Уставу, целью Общества является поддержка и развитие наук в области геронтологии, а также продвижение вопросов социальной, клинической и теоретической геронтологии.

В состав Общества входят 14 территориальных филиалов и 2 научные секции — секция экспериментальной геронтологии и секция реабилитации.

Официальным печатным органом Общества является научный журнал «Gerontologia Polska».

Общество является членом «Международной ассоциации геронтологии и гериатрии» ().

Председателем Общества является доктор медицинских наук, профессор Katarzyna Wieczorowska-Tobis.

Актуальная информация о деятельности Общества публикуется на сайте www.gerontologia.org.pl.

Примечания

Литература 
 

Научные общества Польши